Chyžky – przełęcz w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Chyžky – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji